Sagitella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av N. Wagner 1872. Sagitella ingår i familjen Typhloscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sagitella